Авангард — посёлок в Тульской области России. С точки зрения административно-территориального устройства входит в Алексинский район. В плане местного самоуправления входит в состав муниципального образования город Алексин.

География 
Авангард находится в северо-западной части региона, в пределах северо-восточного склона Среднерусской возвышенности, в подзоне широколиственных лесов.

Расстояние по автодорогам до центра Алексина составляет 10 км на северо-восток.

Климат 
Климат на территории посёлка, как и во всём районе, характеризуется как умеренно континентальный, с ярко выраженными сезонами года. Средняя температура воздуха летнего периода — 16 — 20 °C (абсолютный максимум — 38 °С); зимнего периода — −5 — −12 °C (абсолютный минимум — −46 °С).

Снежный покров держится в среднем 130—145 дней в году.

Среднегодовое количество осадков — 650—730 мм.

История 

В 1929 году жителями села Стрельцы (Стрелецкая слобода) было организовано товарищество по совместной обработке земли «Авангард». В 1932 году товарищество было преобразовано в свинсовхоз Авангард", который вошел в 4-й «Моссвиноводтрест». В 1932 году были построены первые здания будущего посёлка правление совхоза и барак. В том же году в совхоз прибыли переселенцев — завербованные на Украине крестьяне.

До муниципальной реформы в марте 2005 года административный центр Авангардского сельского поселения. После её проведения включён в образованные муниципального образования сельское поселение «Авангардское» и в Алексинский муниципальный район.

21 июня 2014 года Алексинский муниципальный район и Авангардское сельское поселение были упразднены, Авангард стал входить в городской округ Алексин.

Население 

По переписи 2002 года население посёлка, центра Авангардского сельского округа, составляло 797 человек (из них 89 % русских), в 2010 году — 814 человек (380 мужчин, 434 женщины).

Инфраструктура 
Работают средняя школа, детский сад, почтовое отделение, медпункт, магазины. Посёлок электрифицирован и газифицирован, есть водопровод. Действует СПК «Авангард».

Транспорт 
Посёлок доступен автотранспортом. Остановка общественного транспорта «Авангард».

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования город Алексин